Pacific Life Open 2007 (kobiety)
 Pacific Life Open 2007 (mężczyźni)